Bouwstraat (Ommen)
Bouwstraat (Rijssen)
Bouwstraat (Utrecht)